Жана:

 Жана Жайнак — аул в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана.
 Жана Жанбай — село в Исатайском районе Атырауской области Казахстана.
 Жана Каратон — посёлок городского типа в Жылыойском районе Атырауской области Казахстана.
 Жана Киима — село в Жаксынском районе Акмолинской области Казахстана.
 Жана тан — аул в Казталовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.